

Francia
Danne-et-Quatre-Vents, comune del dipartimento della Mosella, nella regione della Lorena

Slovenia
Danne, (in sloveno Dane pri Divači), insediamento del comune di Divaccia
Danne, (in sloveno Dane pri Sežani), insediamento del comune di Sesana